Goold Island – isola dell'Australia
  Rupert Goold – regista, direttore artistico e sceneggiatore inglese
 Vere St. Leger Goold – tennista e criminale irlandese

Pagine correlate 
 Gold
 Gould